

Савкино — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Савкино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область